kán, méltóság
 Kán, keresztnév
 Kán, 1978-ban Hetvehelyhez csatolt egykori község Baranya megyében
 Kán, Árpád-kori nemzetség